Кодачигов:
 Кодачигов, Афанасий Николаевич (1911—1959) — литератор-фронтовик, журналист. Участник Великой Отечественной войны. В 1948 году был репрессирован и арестован в составе группы журналистов газеты «Кировская правда».